Bommai ist der Familienname folgender Personen:

 Basavaraj Somappa Bommai (* 1960), indischer Politiker
 Somappa Rayappa Bommai (1924–2007), indischer Politiker